Bjelica ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Bjelica (* 1992), serbische Volleyballspielerin
 Milko Bjelica (* 1984), serbisch-montenegrinischer Basketballspieler
 Nemanja Bjelica (* 1988), serbischer Basketballspieler
 Nenad Bjelica (* 1971), kroatischer Fußballspieler und -trainer
 Novica Bjelica (* 1983), serbischer Volleyballspieler